НИАБ-танк (, сокращение от ) — вымышленная боевая машина (танк) Космической гильдии во вселенной «Дюны». Данная технология не является канонической, будучи придуманной компанией Westwood, однако совмещает в себе различные элементы канонических технологий.

Создание и связь с первоисточником 
НИАБ-танк был придуман дизайнерами компании Westwood Studios специально для компьютерной игры Emperor: Battle for Dune, изданной в 2001 году. В качестве основы для визуального образа этой боевой единицы был взят существенно отличающийся от авторского образ Гильд-навигатора из экранизации романа «Дюна» режиссёра Дэвида Линча, в которой навигаторы предстают в виде характерных червеобразных существ с рудиментарными конечностями; общие очертания резервуара, в котором содержится навигатор, также позаимствованы из фильма.

НИАБ-танк не является канонической технологией, однако не вступает в прямое противоречие с каноном и основан на оригинальных технологиях вселенной «Дюны», таких как генератор Хольцмана.

Описание 
Согласно сюжету игры Emperor: Battle for Dune НИАБ-танк является секретным оружием Космической гильдии, которое она изредка использует для склонения конфликтов между Великими домами в выгодную для себя сторону. Машина изображена в игре в виде бронированного резервуара, в котором содержится пилотирующий её Гильд-навигатор, установленного на массивное бронированное шасси, которое поддерживается над поверхностью земли при помощи питаемого от бортового реактора генератора Хольцмана, выступающего в роли «антигравитационной подвески» танка.

В качестве оружия пилот НИАБ-танка использует собственную психическую силу, позволяющую ему накапливать энергию реактора и атаковать противника мощными электрическими разрядами, легко уничтожающими даже тяжёлую бронетехнику. Кроме того, являясь одним из навигаторов, пилот машины способен искривлять пространство, перемещаясь таким образом со сверхсветовыми скоростями; в рамках игрового процесса это означает, что машина способна мгновенно перенестись в любую точку игровой локации.

В игровом процессе Emperor: Battle for Dune НИАБ-танк выступает в качестве одной из самых сильных боевых единиц, единственным недостатком которой является низкая эффективность против пехоты. Прохождение игроком финальной миссии сюжета игровой кампании с целью максимального усложнения сопряжено с необходимостью борьбы с большим количеством таких танков.

Примечания

Литература 
 

Технологии Дюны
Вымышленные танки
Вымышленные мутанты
Персонажи-телепаты
Персонажи стратегий
Боссы из компьютерных игр